TND puede referirse a:
Dinar tunecino, código ISO 4217 para la moneda de Túnez.
Trastorno negativista desafiante, patrón continuo de comportamiento desobediente, hostil y desafiante hacia las figuras de autoridad.
'Tomorrow Never Dies, película de James Bond.
Tunebo de Angosturas, código ISO 639-3 para esta variante del idioma tunebo.